

Persone
 Anghel Saligny, architetto romeno

Geografia

Francia
 Saligny, comune del dipartimento della Vandea
 Saligny, comune del dipartimento della Yonne

Romania
 Saligny, comune nel distretto di Costanza